Camus (Galway), poble en el comtat de Galway (Irlanda)
 Biografies:
 Aimée Antoinette Camus (1879 – 1965), botànica francesa, filla d'Edmond Gustave Camus
 Albert Camus (1913 – 1960), escriptor i filòsof francès
 Armand-Gaston Camus (1740 – 1804), advocat, jurisconsult i polític francès de l'època de la Revolució
 Charles Étienne Louis Camus (Crécy-en Brie, Sena i Marne, 1699 – París, 1768), matemàtic francès
 Edmond Gustave Camus (1852 - 1915), farmacèutic i botànic francès, pare d'Aimée Antoinette Camus
 Marcel Camus (Chappes, Ardenes, 1912 – París, 1982), director de cinema francès, guanyador de la Palma d'Or per Orfeu Negro
 Mario Camus (Santander, 1935 – Santander, 2021), director i guionista de cinema espanyol que dirigí -entre altres- La ciutat dels prodigis, Los santos inocentes i La colmena
 Matilde Camus (Santander, 1919), poeta i investigadora espanyola